Дми́трий Серге́евич Ефре́мов (род. 12 октября 1979, Наро-Фоминск) — подмосковный телеоператор, бывший активист Евразийского Союза Молодёжи.

Биография 
По окончании школы в 1996 году поступил в Московский Государственный Социальный Университет (ныне РГСУ) и работал в молодёжной редакции наро-фоминской телекомпании.

Участвовал в нескольких альтернативных музыкальных проектах.

С 1994 по 1997 годы выступал организатором трёх фестивалей рок-музыки в Наро-Фоминске.

В 1998—2005 годах занимался строительным бизнесом.

В ноябре 2003 года участвовал в работе учредительного съезда Международного Евразийского Движения.

В 2005—2007 — сотрудник пресс-службы МЕД.

В 2006—2007 — пресс-секретарь ЕСМ.

Участник нападения на Эдуарда Лимонова 20 июня 2006.

Летом 2006 года организовывает правозащитную кампанию в поддержку политзаключённого Александра Назарова.

В 2007 году — главный редактор интернет-телеканала «Евразия-ТВ».

В 2006 году — член Федеральной Сетевой Ставки ЕСМ.

В 2009 году — комиссар Федеральной Сетевой Ставки Евразийский союз молодёжи.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дмитрия Ефремова